Натуральне число 1304
 1304 рік до нашої ери
 1304 рік нашої ери